Pârâul Caprei se poate referi la:

 Pârâul Caprei - afluent al râului Iara
 Pârâul Caprei - afluent al Pârâului Întunecat